Braig ist der Familienname folgender Personen:

 Albin Braig (* 1951), deutscher Schauspieler
 Augustin Braig (1766–1821), deutscher römisch-katholischer Theologe und Hochschullehrer
 Bastian Braig (* 1979), deutscher Schauspieler und Produzent
 Carl Braig (1852–1923), deutscher Philosoph und Theologe
 Georg Braig (1888–1962), württembergischer Landtagsabgeordneter 
 Helmut Braig (1923–2013), deutscher Maler, Bildhauer, Grafiker, Filmemacher und Buchautor
 Johannes Braig (* 1967), deutscher Künstler der figurativen Malerei
 Marianne Braig (* 1953), deutsche Politologin und Hochschullehrerin
 Michael Braig (1774–1832), deutscher römisch-katholischer Theologe, Pater, Mönch, Vikar und Pfarrer

Siehe auch:
 Breig